Petr Luxa – tennista ceco
Luxa – album di Harold Budd del 1996